James St Clair-Erskine kan syfta på:

 James St Clair-Erskine, 2:e earl av Rosslyn (1762–1837), brittisk peer
 James St Clair-Erskine, 3:e earl av Rosslyn (1802–1866), brittisk peer
 James St Clair-Erskine, 5:e earl av Rosslyn (1869–1939), brittisk peer